C38 steht für:
 Caldwell 38, eine Galaxie aus dem Caldwell-Katalog
 Hauptstraße C38, eine Hauptstraße in Namibia
 Alfa Romeo Racing C38, ein Formel-1-Rennwagen

C38